Le Qatar Classic masculin 2013 est l'édition masculine 2013 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 10 au . Le double champion du monde junior Mohamed El Shorbagy gagne son premier Qatar classic et son premier titre majeur, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 Qatar Classic
 Saison 2013 de la PSA

Masculin 2013
Sport au Qatar en 2013
Sport en octobre 2013
Sport en novembre 2013
PSA World Series 2013